Увольнение на берег:

 «Увольнение на берег» — советский художественный фильм 1962 года.
 «Увольнение на берег» — 15-й эпизод первого сезона сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал» (США, 1966).